Тазовое предлежание — вариант расположения плода в матке, при котором его тазовый конец предлежит ко входу в малый таз женщины. Роды в тазовом предлежании встречаются в 3 — 5 % случаев и считаются патологическими из-за большого числа осложнений, особенно у плода. Перинатальная смертность в 4 — 5 раз выше, чем при головных предлежаниях.

Диагноз тазового предлежания ставится по данным УЗИ, не ранее 32 недель беременности. До этого ребенок может переворачиваться из одной позиции в другую не один раз.

После 32 — 34 недель можно применять специальную гимнастику, которая поможет ребенку перевернуться. Разработаны также методы принудительного переворота — наружный акушерский поворот. Однако после него некоторые дети все же возвращаются обратно в тазовое предлежание.

Роды ведутся обычно кесаревым сечением, особенно если плод мужского пола. Риск осложнений при этом ниже. При родах через естественные родовые пути применяется пособие по Цовьянову.

Классификация 

Различают три варианта тазовых предлежаний:
 Чистое ягодичное (неполное) — ножки плода согнуты в тазобедренных суставах, колени выпрямлены и прижаты к животу. Встречается в 50 — 70 % случаев, чаще у рожающих в первый раз.
 Ножное (полное, неполное и коленное) — одно или оба бедра разогнуты, ножка находится у выхода из матки. Наблюдается в 10 — 30 % случаев чаще у повторнородящих.
 Смешанное ягодичное (полное) — прилегают ягодицы и ступни, бёдра согнуты, колени также согнуты. Наблюдается в 5 — 10 % случаев .

Этиология 
До 32 недель беременности в матке еще достаточно места для свободного движения плода. По мере роста он стремится занять положение головкой вниз, так как более объемный тазовый конец при этом размещается в более просторной части матки, в области дна. К 32 неделям в 25 % случаев сохраняет тазовое предлежание, а к моменту родов их количество снижается до 3 %. Соответственно, вероятность тазового предлежания повышается в случае преждевременных родов.

Причины, по которым плод принимает положение тазовым концом вниз могут быть:
 Многоплодная беременность. При этом зачастую один плод находится в головном, а другой в тазовом предлежании;
 Многоводие или маловодие;
 Патология плода: гидроцефалия, анэнцефалия и др. пороки развития;
 Патология матки: миома матки, нарушение тонуса мускулатуры матки;
 Патология плаценты: предлежание плаценты, расположение её в области трубных углов;
 Последствия кесарева сечения.

Диагностика 
Диагностика обычно не вызывает затруднений. Тазовое предлежание на поздних сроках можно определить при наружном осмотре - Прием Леопольда, аускультация, а также более детально на УЗИ и на  влагалищном исследовании.

Биомеханизм родов при тазовом предлежании 
Вставление ягодиц во входе в малый таз происходит межвертельной линией в
косом или поперечном размерах.

Первый момент биомеханизма родов - внутренний поворот ягодиц - состоит в том, что при переходе из широкой части таза в узкую, ягодицы поворачиваются в прямой размер таза. Поворот ягодиц заканчивается в плоскости выхода из малого таза. Одновременно с поворотом передняя ягодица опускается ниже задней, подходит своей подвздошной костью под нижний край лонного сочленения, где фиксируется. Вокруг этой точки фиксации происходит второй момент биомеханизма родов.

Второй момент биомеханизма родов - сгибание позвоночника в пояснично-крестцовом отделе и рождение задней ягодицы, вслед за которой через вульварное кольцо окончательно рождается передняя ягодица, и плод с
выпрямленным позвоночником появляется до пупочного кольца. Ягодицы
поворачиваются из прямого в косой размер таза, т.к. в это время плечики вступают своим биакромиальным размером в косой размер входа в таз и
поступательными движениями опускаются в полость таза.

Третий момент биомеханизма родов - внутренний поворот плечиков начинается при переходе из широкой части в узкую и заканчивается на тазовом дне установлением плечиков в прямом размере выхода таза. Переднее плечико опускается и фиксируется под лоном на границе верхней и средней трети.

Четвертый момент биомеханизма родов - сгибание позвоночника в шейно-грудном отделе, в результате чего заднее плечико выкатывается над промежностью, а затем
рождается полностью переднее плечико и ручка.

Пятый момент биомеханизма родов - внутренний поворот головки. Головка вступает в таз стреловидным швом в поперечном или косом размере, противоположном тому, в котором проходили ягодицы и плечики. При переходе из широкой в узкую часть таза головка совершает внутренний поворот, в результате которого стреловидный шов устанавливается в прямой размер выхода таза, а опустившаяся головка фиксируется подзатылочной ямкой под лоном.

Шестой момент биомеханизма родов — сгибание головки — происходит на тазовом дне вокруг точки фиксации подзатылья о нижний край лона. Вначале над промежностью рождается подбородок, затем лицо, лоб и теменная часть и последним затылочный бугор.

Головка прорезывается малым или средним косым размером. Конфигурации головки при этом механизме не происходит.

Травматизация промежности и влагалища при тазовых предлежаниях значительная, т.к. последующая головка имеет большие размеры за счет отсутствия конфигурации и рождении её в большинстве случаев средним косым размером (диаметр - 10 см, окружность - 33-34 см).

Ведение беременности 
В связи с повышенным риском родов в тазовом предлежании его необходимо постараться изменить на головное.
После 32 недель беременной назначается специальная гимнастика, способствующая перевороту плода. Полезно плавание в бассейне, так как при этом сила тяжести уменьшается и облегчает переворот.

На сроке 34 — 38 недель можно применить наружный профилактический поворот плода на головку. Однако его выполнение несет риск травматизации плода, а в некоторых случаях может оказаться неэффективным из-за того, что плод переворачивается обратно.

Противопоказания к наружному повороту:
 Патология матки: аномалии строения, рубец, повышенный тонус;
 Патология плода: предлежание плаценты, много- и маловодие, обвитие пуповины
 Патология со стороны матери: гестоз, ожирение, узкий таз, возраст после 30 лет, бесплодие, беременность после ЭКО.

В случае устойчивого тазового предлежания к сроку родов беременная госпитализируется в отделение патологии роддома для определения группы риска и способа ведения родов. Женщинам с высоким и средним риском при тазовом предлежании показано кесарево сечение.

Возможные осложнения во время родов 
 Преждевременное излитие околоплодных вод;
 Слабость родовой деятельности;
 Внутриутробная гипоксия плода;
 Запрокидывание ручек (во втором периоде родов);
 Возникновение заднего вида;
 Разгибание и ущемление головки.

См. также

Примечания

Литература 
 
 
 Айламазян Э. К. и др. Акушерство: учебник для медвузов // СПб.: СпецЛит, 2000 — с. ?. ISBN ?.  С. 182 — 184.

Ссылки 
 Medscape: Breech Delivery. Andrew D Jenis, MD; Chief Editor: Pamela L Dyne 
 Тазовое предлежание на Мама.ру
 Гимнастика при тазовом предлежании
 Роды при тазовом предлежании плода

Патология плода и новорождённого